Джачинта Хуанита Корделия Арабелла Лусиана Розалина Барретт (; род. ), профессионально известная как Джасинда Барретт () — австралийско-американская актриса и бывшая модель. Наиболее известна по ролям в таких фильмах, как «Бриджит Джонс: Грани разумного» и «Посейдон».

Биография 
Родилась в 1972 году в Брисбене, Квинсленд (Австралия), в семье пожарного.

В 1988 году победила в конкурсе «Фотомодель Долли», во время учёбы в средней школе Кэнмор, и начала работу модели в Европе. В 1995 году вошла в актёрский состав реалити-шоу «Реальный мир: Лондон», позднее посещала Британо-американскую академию драмы в Оксфорде. В 1997 году дебютировала в триллере «Рассказы у костра».

В сентябре 1998 года Барретт появилась в выпуске Maxim в статье о новых сериях телевизионных сериалов. Её появление содействовало началу новой мыльной оперы «Ветер на воде», но шоу продлилось только один сезон.

Личная жизнь 
С 29 декабря 2004 года Джасинда замужем за актёром Гэбриелом Махтом. У супругов есть двое детей — дочь Сатин Анаис Джеральдин Махт (род. 20.08.2007) и сын Лука Махт (род. 26.02.2014).

В свободное время Барретт занимается парашютизмом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Участники шоу «Реальный мир»
Иммигрировавшие в США из Австралии
Киноактрисы Австралии
Киноактрисы США